Ausztria
Rattenberg, település Tirolban, a Kufsteini járásban

 Németország
Rattenberg, település Bajorországban